Cabo negro signifie « cap noir » en espagnol, et « cap noir » ou « câble noir » en portugais.

Culture et société 
 Le cabo negro est un cordage constitué de fibres du palmier Arenga pinnata, utilisé pour l'assemblage des balangay (bateaux traditionnels philippins).

Toponyme

Afrique 
 Cabo Negro, une station balnéaire située sur la côte nord du Maroc, à  au nord-est de Tétouan et à  au sud de Ceuta ;
 Cabo Negro, un cap de la province de Namibe, en Angola ;

Amérique 
 Cabo Negro, un cap de l'île Margarita (Antilles vénézuéliennes) ;

Europe 
 , un cap de la commune de Xàbia, dans la Communauté valencienne (Espagne).

Notes et références